Dieciséis de Septiembre bezeichnet:

 Dieciséis de Septiembre (Chiapas), Ort in Mexiko
 Dieciséis de Septiembre (Durango), Ort in Mexiko
 Dieciséis de Septiembre (Nuevo León), Ort in Mexiko